Il singolare del torneo di tennis Aryamehr Cup 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale John Newcombe 7-6 1-6 7-5 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1973